Scipione ist die italienische Form des römischen Cognomens Scipio und bezeichnet

Personen (als italienischer Vorname):
 Scipione Bargagli (spr. Bargalji), Edler aus Siena, vom Kaiser Rudolf II. zum Ritter und Pfalzgrafen ernannt, starb 1612
 Scipione Breislak (1750–1826), italienischer Geologe schwedischer Herkunft 
 Scipione Pulzone (Il Gaetano, Scipione Gaetano; * um 1550, † 1598), Maler
 Scipione Lancellotti (1527–1598), Kardinal
 Scipione Tecchi (1854–1915), Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Scipione Maffei (1675–1755), italienischer Dichter und Gelehrter des Barockzeitalters
 Scipione Caffarelli Borghese (1577–1633), römisch-katholischer Kardinal und Erzbischof von Bologna  
 Scipione (Maler) (Gino Bonichi, 1904–1933), italienischer Maler
 Scipione del Ferro (1465–1526), italienischer Mathematiker

Opern
 Scipione affricano (Venedig 1664), von Nicolò Minato, Musik von Francesco Cavalli
 Publio Cornelio Scipione (1704), von Antonio Salvi
 Scipione nelle Spagne (1710), von Apostolo  Zeno, Musik von Alessandro Scarlatti
 Publio Cornelio Scipione (Venedig 1712), von Agostino Piovene, Musik von Carlo Francesco Pollarolo.  
 Publio Cornelio Scipione (1726), von Paolo Antonio Rolli, Musik von Georg Friedrich Händel